Na maioria das organizações de telecomunicações, um canal virtual é um método de remapear o canal de televisão usado nas tabelas de associação de programas do H.222 e tabelas de mapeamento de programa para um número de canal que pode ser introduzido através de dígitos em um receptor com controle remoto.

Um canal virtual foi usado pela primeira vez para o DigiCipher 2 na América do Norte, e mais tarde utilizado e referido como um número de canal lógico (LCN) para extensões privadas do europeu DVB amplamente utilizados pelo NDS Group e pela NorDig em outros mercados.

Os operadores de televisão paga foram os primeiros a usar um desses sistemas como um método de reatribuição e/ou rearranjo de canais que atendam a sua necessidade de agrupar vários canais pelo seu conteúdo ou origem, bem como, em menor grau para localizar publicidade para um mercado particular.

O sistema de televisão aberta ATSC usa o método DigiCipher 2 para manter a mesma alocação de canal de frequência de rádio que o canal NTSC utilizava quando ambos passaram a operar simultaneamente, assim o mesmo número poderia trazer qualquer serviço.

Ver também 
 PSIP
 Televisão digital terrestre

Televisão digital
Tecnologia de televisão